Робинс има више значења:
 Робинс (Калифорнија)
 Робинс (Тенеси)
 Робинс (Илиноис)
 Робинс (Северна Каролина)